Кув де Мюрвиль () — французская фамилия. Известные носители:

 Кув де Мюрвиль, Морис (1907—1999) — премьер-министр Франции в июле 1968—июне 1969.
 Кув де Мюрвиль, Морис Ноэль (1927—2007) — английский прелат Римско-католической церкви.